

Persone 
 Heinrich Ignaz Franz Biber – compositore e violinista austriaco
 Carl Heinrich Biber – compositore e violinista austriaco, figlio di Heinrich Ignaz Franz Biber
 Biber – sommergibile tascabile tedesco
 Biber – fiume che attraversa la Germania
 Biber – fiume che attraversa la Germania e la Svizzera

Gastronomia 
 Biber - biscotto di pan di zenzero prodotto in Appenzello, Svizzera